Earthling (álbum) - de David Bowie
The Earthling
Earthlings - documentário de 2005 sobre o modo como seres humanos tratam os outros animais
Earthling (filme) - filme de ficção científica de 2010

Desambiguação